Марцин Бялоблоцкий (, род. ) — польский шоссейный велогонщик, выступающий за британскую велокоманду ONE Pro Cycling.

Главные выступления 

 2009
 3-й по итогам Premier Calendar
 2011
 1-й на этапе 6 — Tailteann Race
 3-й по итогам Premier Calendar
 2012
 1-й на этапе 1 — Tailteann Race
 1-й в раунде 8 — Tour Series
 2-й по итогам Premier Calendar
 2013
 1-й — Tailteann Race
 1-й — Perfs Pedal Race
 1-й — Circuit of the Fens
 2014
 1-й — Cycle Wiltshire Grand Prix
 3-й — Lincoln Grand Prix
 1-й на этапе 5 — Tailteann Race
 2015
 1-й  — Чемпионат Польши в Индивидуальной гонке
 1-й на этапе 7 (ITT) — Тур Польши
 1-й — Primavera Road Race
 1-й — Betty Pharoah Memorial Legstretchers Road Race
 1-й на этапе 2 — Tour of the Reservoir
 Tour Series
 1-й в раунде 8
 1-й в раунде 10
 3-й — Perfs Pedal Race

Ссылки 
 
 
 
 
  

Велогонщики Польши